Мартин Коув (, род. 6 марта 1946, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино и телевидения, известный по роли Джона Криза — отрицательного персонажа в фильме «Парень-каратист» (1984), его продолжениях (части II, III) и в сериале «Кобра Кай».

Биография 
Родился 6 марта 1946 года в нью-йоркском районе Бруклине. В кино начал сниматься с 1971 года. С 1982 по 1988 год исполнял одну из главных ролей в детективном телесериале «Кегни и Лейси», потом были роли в кассовых фильмах «Парень-каратист» и «Рэмбо II», в 1987 году сыграл главную роль в фильме «Правосудие Стила», далее был приглашен на роль инопланетянина Джесси — главного героя в фантастическом сериале «Сослан на планету Земля», было показано только 13 серий, после чего из-за низких рейтингов сериал был закрыт. В общей сложности за плечами актёра более 200 ролей в фильмах и сериалах. В последние годы снимается в основном в малобюджетных картинах. В 2018 году спустя почти 30 лет он вернулся к знаменитой роли Джона Криза в сериале «Кобра Кай».

Личная жизнь 
С 1981 по 2005 год был женат на Вивьен Коув. 2 ноября 1990 года у них родились близнецы — сын Джесси и дочь Рэйчел.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки